Uliassutai kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Uliastaj (provinshuvudstad), Dzavchan, 
 Bogdïn Gol, vattendrag, 

Robotskapade Mongolietförgreningar